Die Cannon Kirk Irish Squash Open 2022 fanden vom 19. bis 23. April 2022 in der irischen Hauptstadt Dublin statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. 

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2019 waren Campbell Grayson bei den Herren und Nele Gilis bei den Damen. Bei den Herren kam es zu einem rein schottischen Finale, in dem sich Greg Lobban gegen Alan Clyne mit 11:2, 11:5 und 11:7 durchsetzte. Bei den Damen bezwang Tinne Gilis die topgesetzte Emily Whitlock mit 12:10, 9:11, 11:6 und 12:10.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Sean Conroy und Sam Buckley bei den Herren sowie Breanne Flynn und Hannah McGugan bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 30.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
2022